Президентские выборы 2004 года в Сербии прошли 13 и 27 июня. Победу на них одержал кандидат от Демократической партии Борис Тадич. Главный противник демократов радикал Томислав Николич проиграл с отставанием в 6 % во втором туре голосования.

Результаты

1-й тур 
Явка составила

2-й тур 
Явка составила  %

Выборы в Сербии
Выборы 2004 года в Европе
Июнь 2004 года
События 13 июня
События 27 июня